

Geografia 
Wallace (Carolina do Norte)
Wallace (Dacota do Sul)
Wallace (Idaho)
Wallace (Indiana)
Wallace (Kansas)
Wallace (Luisiana)
Wallace (Nebraska)

Desportistas 
Wallace de Souza (1987) — jogador de voleibol brasileiro 
Wallace Reis da Silva (1987) — futebolista brasileiro 
Wallace Oliveira dos Santos (1994) — futebolista brasileiro

Outros
 Coleção Wallace
 Fonte Wallace
 Linha de Wallace

Desambiguações de antropônimos